Пьер Корб (, 20 апреля 1908 — 22 февраля 1981) — французский футболист, нападающий сборной Франции, участник чемпионата мира—1934.

Карьера

Клубная 
Пьер Корб начал играть в футбол в клубе «Мюлуз» из своего родного города. В составе «Мюлуза» он был участником первого чемпионата Франции. По итогам чемпионата «Мюлуз» занял последнее, 10-е место в группе А и выбыл в Дивизион 2. Форвард остался в команде и таким образом стал участником первого сезона Дивизиона 2.

В 1937 году нападающий перешёл в клуб «Сошо», за который выступал до 1939 года и стал чемпионом Франции в сезоне 1937/38. В период оккупации Франции нацистами Корб играл в гаулиге Эльзас за команду «Мюльхаузен 1893», где и завершил карьеру в 1943 году.

В сборной 
Пьер Корб дебютировал в сборной Франции 23 февраля 1930 года в товарищеском матче с Португалией. В матче против сборной Чехословакии, сыгранном 10 мая 1930 года форвард забил первый гол за «трёхцветных»
. Корб попал в заявку национальной сборной для участия в чемпионате мира—1934, но на турнире не сыграл.

В последний раз за сборную Пьер Корб выступал 24 марта 1934 года в товарищеском матче со сборной Чехословакии
. Всего нападающий провёл за национальную команду 12 матчей, в которых забил 2 гола.

Итого: 12 матчей / 2 гола; 2 победы, 1 ничья, 9 поражений.

Достижения 
 Чемпион Франции (1): 1937/38

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Профиль на сайте Pari-et-gagne.com
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Мюлуз»
Игроки ФК «Сошо»